Reisdorf ist der Name folgender Orte:

 Reisdorf (Luxemburg), Gemeinde in Luxemburg
 Reisdorf (Bad Sulza), Ortsteil der Stadt Bad Sulza, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Reisdorf (Böllenborn), Siedlung in der Gemeinde Böllenborn, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Reisdorf (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Reisdorf (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Reisdorf (Gemeinde Esternberg), Ortschaft der Gemeinde Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Reisdorf (Grevenbroich), devastierter Ort auf dem Stadtgebiet von Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen
 Reisdorf (Lehrbach), Dorfwüstung am linken Ufer der Klein, etwa 2 km nordwestlich von Lehrbach, Hessen

Reisdorf ist der Familienname von:
 Theodor J. Reisdorf (1935–2015), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Raisdorf
 Reissdorf